El nombre Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo puede referirse a:

 Duque Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1772-1822)
 Príncipe Augusto de Sajonia-Gotha-Altemburgo (1747-1806)